John Greig – ex allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
John Greig – ex cestista statunitense
Samuel Greig – ammiraglio russo di origine scozzese
Tamsin Greig – attrice britannica